Água Preta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Água Preta (ort), Pernambuco, 
 Água Preta (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar